Richwien ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Richwien (* 1985), deutscher Handballspieler
 Roland Richwien (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Stefan Richwien (* 1947), deutscher Hörspielautor
 Werner Richwien (* 1944), deutscher Geotechniker

Siehe auch:
 Richwin